Кавказская мышь () — вид млекопитающих из семейства мышиных (Muridae).

Ареал и среда обитания 
Ареал включает территории следующих стран: Армении, Азербайджана, Грузии, России. Среда обитания и экология аналогичны желтогорлой мыши (Apodemus flavicollis). Населяет смешанные леса, лесостепи, травянистые поля и густые заросли.

Поведение 
Главным образом ведут ночной образ жизни. Использует естественные гнезда или делает норы и кладовые питания. Потребляет семечки, зерно, орехи и насекомых. Делает запасы орехов и других продуктов питания.

Размножение происходит в теплое время года, размер приплода составляет 5—6 детенышей.

Угрозы и охрана 
Никаких серьезных угроз для этого вида нет. Проживает в том числе и на охраняемых территориях.

Примечания 

Лесные и полевые мыши
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1936 году